Мейстарадейлдин 1971 () — 29-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 2 мая 1971 года и закончился 5 сентября 1971 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1971
Фарерские острова
1971 год на Фарерских островах